Статус ( — состояние дел, состояние, положение) — абстрактное многозначное слово (термин в некоторых областях жизнедеятельности), в общем смысле обозначающие совокупность стабильных значений параметров объекта или субъекта. 

С упрощённой точки зрения статус объекта или субъекта — это его состояние либо позиция, ранг в любой иерархии, структуре, системе, времени и ином. Статус может также означать:
 Status, в римском праве, обозначал три главных признака лица (persona): свободу (Status libertatis), римское гражданство (Status civitatis) и семейное положение (Status familiae); изменение такого Status влекло за собою capitis deminutio. 
 Статус, в лингвистике — грамматическая категория имени в афразийских языках, указывающая на то, есть ли у данного имени зависимое.
 Статус (), в химии — состояние выделения, химический термин, обозначающий некоторое состояние вещества в момент его выделения из соединений, при котором вещество часто обладает сравнительно большей энергией к реакциям
 Статус, в социуме — положение, занимаемое индивидом или социальной группой в обществе или отдельной подсистеме общества.
 Охранный статус биологического вида — показатель вероятности того, что вид сохраняется в настоящее время и сохранится в ближайшем будущем.


В юриспруденции 
Правовой статус — установленное нормами права положение его субъектов, совокупность их прав и обязанностей.
 Правовой статус личности — юридически закреплённое положение личности в государстве и обществе.
 Конституционно-правовой статус человека — совокупность гарантируемых Конституцией прав и свобод, а также устанавливаемых обязанностей.
 Консультативный статус — статус, присваиваемый сообществом ООН неправительственным организациям.
 Статус города — система законодательных установлений, благодаря которым населённый пункт приобретает определённые права, выделяющие его из ряда сельских населённых пунктов.
 Статус сити в Великобритании.
 Четырёхсторонний статус Берлина.
 Правовой статус конопли.

В медицине 
 Эпилептический статус — состояние, при котором эпилептические припадки следуют один за другим, и в промежутках между припадками больной не приходит в сознание.
 Астматический статус — тяжёлое угрожающее жизни осложнение бронхиальной астмы, возникающее обычно в результате длительного некупирующегося приступа.
 Иммунный статус — количественная и качественная характеристика состояния функциональной активности органов иммунной системы.
 ВИЧ-статус — результат тестирования на вирус иммунодефицита человека.

В вооружениях 
 Статус-6 — российская океанская многоцелевая система вооружения, представляющая собой торпеду с ядерным двигателем, для поражения баз ВМФ и прибрежных городов «кобальтовой бомбой».

В Интернете 

 Статус в интернете — короткая ёмкая фраза, размещаемая пользователями в своей «анкете» в социальной сети, в микроблоге или агенте мгновенных сообщений. Изначально она призвана сообщать что-либо о текущем эмоциональном состоянии автора.
 Status (мессенджер) - мессенджер, http://status.im

См. также

Примечания